Liguria kan syfta på:

 Ligurien, region i Italien
 S/S Liguria, svenskt lastfartyg som torpederades under andra världskriget
 Cime Liguria, bergstopp i Antarktis